Purwosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 109,81), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,57), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,22, long 111,15), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,36), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 109,97), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,01), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,99), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 109,89), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 110,17), 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,41), Jawa Tengah, 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,50), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,54), 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 110,83), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,76, long 112,71), Jawa Timur, 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 112,74), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 111,65), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,80, long 111,49), 
 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,63, long 112,12), Jawa Timur, 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kelurahan Purwosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 110,34), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Purwosari (distrikt i Indonesien, lat -7,22, long 111,67), Jawa Timur, 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,18, long 111,66), 
 Desa Purwosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 111,45), 

Robotskapade Indonesienförgreningar